Der Friends Provident Trophy 2008 war die 47. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes über 50 Over in England. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 20. April und 16. August 2008 durch die 18 englischen First-Class-Countys sowie Schottland und Irland ausgetragen. Gewinner waren die Essex Eagles.

Format 
Die 20 Mannschaften wurden in vier Gruppen mit je 5 Mannschaften aufgeteilt. In diesen spielte jedes Team zweimal gegen jedes andere. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Viertelfinale, wo dann im Play-off-Modus der Turniersieger ermittelt wurde.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Tabelle

Gruppe 2 
Tabelle

Gruppe 3 
Tabelle

Gruppe 4 
Tabelle

Play-off

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2008
Englische Cricket-Saison 2008
Cricket-Wettbewerb in Schottland
Cricket-Wettbewerb in Irland
Cricket-Wettbewerb in Nordirland
Cricket-Wettbewerb in Wales